HMS „Gnat” – nazwa noszona przez cztery okręty brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca komara bądź muszkę:
  – kanonierka typu Cheerful zwodowana w 1856, rozebrana w 1864.
  – kanonierka zwodowana w 1867, rozbita w 1868.
  – torpedowiec typu Cricket zwodowany w 1906, sprzedany w 1921.
  – kanonierka rzeczna typu Insect zwodowana w 1915, storpedowana w 1941, odholowana na brzeg, złomowana w 1945.

Przypisy 

Gnat